Young urban professional, zie Yuppie
 YUP (band), een rock/metal band uit Finland, Yhdistyneet Urbaanit Puoskarit
 Een afkorting van Yellowdog Updater